Sint-Amorkapel (Munsterbilzen)
Sint-Amorkapel (Maastricht)
Sint Amorsplein, plein te Maastricht, genoemd naar de voormalige Sint-Amorkapel aldaar